Studentskrapan kan syfta på:

Studentskrapan – ett höghus belägen vid Götgatan på Södermalm i Stockholm, se Skatteskrapan
|Studentskrapan – ett bostadshus i centrala Skövde, se Skrapan, Skövde